British Open kan syfta på:

British Open (snooker) – en rankingturnering i snooker
Women's British Open – en av damernas majortävlingar i golf
The Open Championship – det officiella namnet på världens äldsta golftävling som även felaktigt kallas British Open
British Open Show Jumping Championships –
British Open Squash Championships –
British Open – danstävlingen vid Blackpool Dance Festival